Верба— многозначный термин:

 Верба — народные названия некоторых видов древесных растений рода Ива.

Фамилия 
 Верба, Владимир Степанович (род. 1954) — учёный, радиоинженер по радиоэлектронным устройствам.
 Верба, Игорь Владимирович (род. 1962) — советский и украинский учёный-историк и педагог.
 
 Верба, Николай Андреевич (1918—2017) — советский военный деятель.
 Верба, Отто Рудольфович (1900—1944) — сотрудник германской военной разведки, зондерфюрер.
 Верба, Сидней (1932—2019) — американский политолог.

Оружие 
 «Верба» — российский переносной зенитный ракетный комплекс.
 «Верба» — украинский вариант модернизации РСЗО «Град».
 МЗУ-2 «Верба» — советская противотранспортная мина.

Топоним 
 Белоруссия
 Верба — сельский населённый пункт в Каменецком районе Брестской области.
 Верба — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 
 Украина
 Верба — село во Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Верба — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Верба — село в Коропском районе Черниговской области.
 Каменная Верба — село в Дубенском районе Ровненской области.

Другое 
 Вербный торг «Верба» — весенний базар, занимавшийся продажей вербы в Москве, на Красной площади.
 «Верба» — газета, издававшаяся в Петрограде в 1918 году.

См. также 
 Вербное
 Вербный
 Вербовка
 Вербовый

Примечания